Тунцельман, Николай:
 Тунцельман, Николай Антонович фон Адлерфлуг (1828—1905) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Тунцельман, Николай Николаевич фон Адлерфлуг (1867—1933) — генерал-майор, сын предыдущего.